George Fownes - um químico inglês.
Rich Fownes - um baixista e guitarrista atualmente vivendo em Brighton, Inglaterra. 
Desambiguação